Бранко Милановић може да се односи на:

 Бранко Милановић (академик), српски књижевник и академик АНУРС
 Бранко Милановић (економиста), српски економиста